Юрий Николаевич Сапега (1 января 1965, Гродно — 29 сентября 2005, Москва) — советский и российский волейболист, тренер и спортивный менеджер. Заслуженный мастер спорта (2003) и заслуженный тренер России (2000). Брат волейболиста Александра Сапеги.

Биография 
Юрий Сапега родился и начинал играть в волейбол в городе Гродно. В 16-летнем возрасте был приглашён в ЦСКА, повторив спортивный путь своего старшего брата Александра, многократного чемпиона СССР и 2-кратного чемпиона Европы по волейболу. В 1991 году окончил Смоленский государственный институт физической культуры.

В 1984—1985 годах выступал в составе молодёжной сборной СССР, выигравшей под руководством Владимира Кондры первенства Европы и мира. С 1986 по 1991 год играл в национальной сборной СССР, стал победителем Игр доброй воли-1986, Олимпийских игр в Сеуле-1988, дважды призёром чемпионатов мира и чемпионом Европы 1991 года.

С 1991 года на протяжении трёх сезонов выступал в Италии в команде из Падуи, а сразу после завершения игровой карьеры перешёл на должность главного тренера «Падовы». В 1998 году вернулся в Россию.

В 1999 году Юрий Сапега вошёл в тренерский штаб мужской сборной России. Он являлся главным инициатором технического переоснащения сборной, использования новейших статистических баз данных. Под руководством Геннадия Шипулина, Владимира Кондры и Юрия Сапеги сборная России в 1999 году впервые в своей истории стала финалистом чемпионата Европы и победителем Кубка мира, а в 2000 году — серебряным призёром Олимпийских игр в Сиднее. В декабре 2000 года Юрию Сапеге было присвоено звание заслуженного тренера России.

С 2001 года он исполнял обязанности генерального менеджера сборной, в 2004 году был главным тренером второй сборной России в розыгрыше Евролиги. В сезоне-2003/04 возглавлял московское «Динамо», которое привёл к серебряным медалям Кубка и чемпионата России.

С 2004 года работал генеральным менеджером Всероссийской федерации волейбола. Он озвучивал идею создания профессиональной лиги и строительства специализированных тренировочных центров, реорганизовал систему проведения всероссийских соревнований, стремился к тому, чтобы волейбол в России стал коммерчески привлекательным видом спорта.

29 сентября 2005 года Юрий Николаевич Сапега скоропостижно скончался в Москве от сердечного приступа. Похоронен в Москве на Митинском кладбище. В 1990 году на том же кладбище был похоронен его брат.

С 2006 года поочерёдно в Москве и Падуе проходят Мемориалы Юрия Сапеги с участием ветеранов сборных СССР и Италии. В Гродно разыгрывается международный юношеский турнир памяти Юрия Сапеги и его брата Александра, трагически погибшего в 1990 году. Именем Юрия Сапеги назван спортивно-оздоровительный комплекс «Волей Град» в селе Витязево Краснодарского края.

Достижения

Со сборными 
 Чемпион Европы (1984) и мира (1985) среди молодёжных команд.
 Серебряный призёр XXIV Олимпийских игр в Сеуле (1988).
 Победитель Игр доброй воли (1986), серебряный призёр Игр доброй воли (1990).
 Серебряный призёр чемпионата мира (1990), бронзовый призёр чемпионата мира (1986).
 Чемпион Европы (1991).
 Бронзовый призёр Мировой лиги (1991).

С клубами 
 7-кратный чемпион СССР (1984/85—1990/91), бронзовый призёр (1983/84).
 3-кратный обладатель Кубка СССР (1982, 1984, 1985).
 5-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов (1982/83, 1985/86—1988/89, 1990/91).
 Обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола (1993/94).
 Серебряный призёр клубного чемпионата мира (1989).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Волейболисты СССР
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ВК ЦСКА Москва
Игроки мужской сборной СССР по волейболу
Волейбольные тренеры России
Тренеры мужской сборной России по волейболу
Тренеры ВК «Динамо» Москва
Выпускники Смоленского государственного университета спорта
Похороненные на Митинском кладбище